Любой ценой — советский фильм 1959 года, режиссёр Анатолий Слесаренко
 Любой ценой () — американский боевик 1998 года, режиссёр Брэйди Маккензи
 Любой ценой () — американская драма 2000 года, режиссёр Дэвид Рэйнр
 Любой ценой () — американская драма 2000 года, режиссёр Чарльз Уинклер
 Любой ценой () — канадский боевик 2002 года, режиссёр Джонатан Хип
 Любой ценой () — канадский триллер 2006 года, режиссёр Билл Коркоран
 Любой ценой () — американская драма 2012 года, режиссёр Рамин Бахрани
 Любой ценой () — американский фильм 2016 года, режиссёр Дэвид Маккензи

 Любой ценой — мини-альбом российского рэпера Жак-Энтони